Tözser oder Tőzsér ist der Familienname folgender Personen:
 Dániel Tőzsér (* 1985), ungarischer Fußballspieler
 Ilona Tözser, ungarische Kanutin